9 Dywizja Pancerna (9. Panzer-Division) – niemiecka dywizja pancerna z okresu II wojny światowej
 9 Dywizja Pancerna SS „Hohenstaufen” (9. SS-Panzerdivision „Hohenstaufen”) – niemiecka dywizja Waffen-SS z okresu II wojny światowej
 9 Dywizja Pancerna „Heinz Hoffmann“ (9. Panzerdivision „Heinz Hoffmann“) – wschodnioniemiecka dywizja pancerna (1956–1990)
 9 Dywizja Pancerna (9th Armored Division) – amerykańska dywizja pancerna z okresu II wojny światowej
 9 Dywizja Pancerna (9th Armoured Division) – brytyjska dywizja pancerna z okresu II wojny światowej
 9 Dywizja Pancerna – radziecka dywizja pancerna (1940–1941, 1942–1991)